Стив Маккатчен (, род. 15 января 1972 года), более известный под псевдонимом Стив Мак — британский продюсер, автор песен и музыкант. Обладатель множества наград, он является одним из самых талантливых авторов песен и продюсеров в современной британской поп-музыке. Он внес свой вклад по меньшей мере в 30 синглов, которые достигли 1-го места в UK Singles Chart.

Карьера 
Первый успех пришел к Маку в начале 1990-х, когда он написал и спродюсировал хит группы Nomad «(I Wanna Give You) Devotion», который достиг 2-го места в UK Singles Chart. В 1992 году он стал членом танцевальной группы Undercover, которая имела несколько хитов, включая «Baker Street» и «Never Let Her Slip Away». Затем он познакомился с автором песен Уэйном Гектором, впоследствии они станут соавторами и продюсерами целого ряда хитов. Мак сочинял, соавторствовал и продюсировал хиты для таких музыкантов, как Эд Ширан, Мелани Си, Пинк, Westlife, Little Mix и многих других.

Помимо ряда британских и международных хитов № 1, Mac также написал топ-10 синглов для таких исполнителей, как Кельвин Харрис, Деми Ловато, One Direction, The Saturdays, Леона Льюис и Рита Ора. Первую из своих двух премий Brit Awards он получил в 2010 году за соавторство и продюсирование сингла «Beat Again» для британской поп-группы JLS. В 2012 году продюсер работал с целым рядом артистов, включая Little Mix, The Wanted, The Saturdays, Susan Boyle, Il Divo, Boyzone и Гарета Гейтса. Maк получил признание в 2012 году, а затем и в 2013 году, получив премию ASCAP Song of the Year Award. Награды были вручены в знак признания соавторства и продюсирования хитов «Glad You Came» для The Wanted и «You Make Me Feel…» для Cobra Starship.

В период с 2013 по 2015 год Мак работал с несколькими музыкантами, включая Джеймса Бланта, Джона Ньюмана, Union J, Кельвина Харриса, The Vamps и Деми Ловато. Он внес свой вклад как в альбом Джеймса Бланта Moon Landing, который достиг 2-го места в британском альбомном чарте, так и в альбом The Vamps Wake Up, вошедший в топ-10 хитов. Он получил успех, сочинив еще один хит в 2016 году под названием «Rockabye» группы Clean Bandit с участием Шона Пола и Анн-Мари. Песня достигла вершины UK singles chart, оставаясь там в течение 9 недель подряд.

В 2017 году Мак стал автором песен года и продюсером года на премии Music Business Worldwide A&R Awards и премии ASCAP Founders Award за его новаторский вклад в музыку, глобальный успех и 27-летний опыт работы в индустрии. В том же году он стал соавтором сингла «Shape Of You» для Эда Ширана. Песня побила историю чартов, проведя 14 недель на вершине британского чарта и оставаясь в топ-10 Billboard Hot 100 в США в течение 33 недель. Она также претендовала на уникальное достижение — стать самой транслируемой песней всех времен на Spotify.

Он также получил еще одну номинацию на премию Грэмми за сингл Пинк «What About Us», который он написал и спродюсировал.

В 2018 году продюсер работал с такими исполнителями, как Chvrches, Years & Years, Селин Дион, Little Mix, Крейг Дэвид и Westlife. В том же году Maк получил премию Brit Award в номинации Британский продюсер года. Помимо премии Brit Award, он также стал лауреатом премии Автор песен года и Песня года на ежегодной премии ASCAP Pop Music Awards 2018 в Лос-Анджелесе. Мак также получил премию Грэмми за соавторство и продюсирование сингла «Shape Of You» Эда Ширана.

Дискография

Примечания 

Лауреаты премии Айвора Новелло
Композиторы Великобритании
Музыкальные продюсеры Великобритании